Le tournoi de tennis de Knokke-Heist est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier IVb, se dispute à Knokke-Zoute du 2 au .

María Antonia Sánchez Lorenzo remporte le simple dames. En finale, elle bat Denisa Chládková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eva Martincová et Elena Wagner.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Knokke-Heist
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Knokke-Heist
Sport en Belgique en 1999
Tennis en août 1999